Ґіме або Гіме (Guimet) — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Еміль Ґіме (1836—1918), французький промисловець і дослідник, колекціонер мистецтва Азії.
 Жан-Батіст Ґіме (1795—1871), французький хімік і підприємець

Див. також 

 Національний музей східних мистецтв Ґіме — музей, заснований Емілем Ґіме. Знаходиться в Парижі.
 Природознавчий музе Ґіме — музей, заснований Емілем Ґіме. Знаходиться в Ліоні.

Французькі прізвища